Tinkler ist der Familienname folgender Personen:

 Cole Tinkler (* 1986), neuseeländischer Fußballspieler
 Eric Tinkler (* 1970), südafrikanischer Fußballspieler und -trainer